Bear Bluff bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Bluff (Jackson County, Wisconsin)
 Bear Bluff (Monroe County, Wisconsin)